Charlotte van Pallandt (1898-1997), artiste peintre et sculptrice néerlandaise.
 Floris van Pallandt (1539-1598), seigneur banneret.
 Floris II van Pallandt (1577-1639), seigneur, fils du précédent.
 Frederik Willem Floris Theodorus van Pallandt (1772-1853), homme politique néerlandais.
 Hans Willem van Aylva van Pallandt (1804-1881), homme politique néerlandais.
 Rudolph van Pallandt (1868-1913), tireur sportif et homme politique néerlandais.